Not That Kind е дебютният студиен албум на американската певица Анастейша. Излиза на 16 юни 2000 г. От него излизат четири сингъла – I'm Outta Love, Not That Kind, Cowboys & Kisses, Made for Lovin' You.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Not That Kind – 3:20
 I'm Outta Love – 4:02
 Cowboys & Kisses – 4:32
 Who's Gonna Stop the Rain – 5:00
 Love Is Alive – 4:07
 I Ask of You – 4:27
 Wishing Well – 3:57
 Made for Lovin' You – 3:35
 Black Roses – 3:38
 Yo Trippin''' – 3:35
 One More Chance – 4:39
 Same Old Story'' – 5:32

Австралийско издание 
 Интервю кадри
 I'm Outta Love (видеоклип)

Бразилско издание 
 I'm Outta Love (Hex Hector Radio Mix) – 4:06

Японско издание 
 Nothin' at All – 4:29
 I'm Outta Love (Hex Hector Main Club Mix) – 7:59
 I'm Outta Love (Matty's Soulflower Mix) – 5:56
 I'm Outta Love (Ron Trent's Club Mix) – 8:31

Американско и Канадско издание 
 Not That Kind – 3:20
 I'm Outta Love – 4:02
 Cowboys & Kisses – 4:32
 Why'd You Lie to Me – 3:43
 Who's Gonna Stop the Rain – 5:00
 I Ask of You – 4:27
 Don'tcha Wanna – 4:01
 Late Last Night – 4:27
 Made for Lovin' You – 3:35
 Black Roses – 3:38
 Yo Trippin''' —3:35
 One More Chance – 4:39
 Same Old Story'' – 5:32

Дебютни албуми
Албуми на Анастейша
Музикални албуми от 2000 година